Ampułka (farmacja) – pojemnik do przechowywania leków do wstrzykiwań
 Ampułka (religia) – naczynie liturgiczne do przechowywania wina lub wody
 Ampułka (historia) – naczynie na leki i substancje zapachowe